Kirkkokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirkkokari (ö i Satakunta, Raumo), 
 Kirkkokari (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Kirkkokari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Kirkkokari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Kirkkokari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar